Пурлевский — фамилия; имеет женскую форму Пурлевская.
 Пурлевский, Александр Александрович (в монашестве Фотий; 1881—1938) — епископ Русской православной церкви, епископ Омский.
 Пурлевский, Николай Александрович (в монашестве Никон; 1886—1938) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Казанский.
 Пурлевский, Савва Дмитриевич (1800—1868) — купец, автор «Воспоминаний крепостного»